

Geografia 
 Rentería – comune spagnolo situato nella comunità autonoma dei Paesi Baschi (Euskal Herria)

Persone 
 Andrés Rentería (1993) – calciatore colombiano
 Carlos Rentería (1986) – calciatore colombiano
 Delio Gamboa Rentería (1936-2018) – calciatore colombiano
 Édgar Rentería (1975) – giocatore di baseball colombiano
 Emilio Rentería (1985) – calciatore venezuelano
 Jackeline Rentería (1986) – lottatrice colombiana
 Jesús Renteria (1934) – ex calciatore spagnolo
 Jorge Rentería (...–2015) – cestista messicano
 José Tomás Rentería (1895-1944) – medico e politico spagnolo
 Luis Rentería (1988-2014) – calciatore panamense
 Wason Rentería (1985) – calciatore colombiano